«Экзорци́ст» — мини-альбом российской пауэр-метал-группы «Арда», выпущенный в 2005 году.

История 
Запись альбома началась в марте 2005 года. Изначально выпуск релиза был запланирован на июнь того же года, но по не зависящим от музыкантов причинам дата выхода была перенесена на август. За время записи альбома в группе произошли изменения в составе: группу покинул бас-гитарист Ярослав Пастухов, место которого занял Дмитрий Голяшев (экс-Motorheads). Мини-альбом вышел осенью 2005 года. Его презентация состоялась в прямом эфире «Радио России», после чего в поддержку релиза последовал гастрольный тур по городам России, в том числе и выступление на стадионе «Лужники» совместно с другими российскими рок-группами.

Критика 
Стоит отметить, что мини-альбом был подвергнут критике в плане качества записи, однако, сами песни были хорошо восприняты критиками.
<…> И если судить по «Экзорцисту», то на грядущем альбоме нас ждёт всё тот же мелодичный пауэр с русскоязычными текстами — именно то, что и можно было ожидать от Арды после их дебюта. Вот только хотелось бы надеяться, что саунд на альбоме будет побогаче и попрофессиональнее, а то этот миньон больше напомнил мне банальное демо, подготавливаемое для лейбла перед началом работы над полнометражником. А продавать демо по цене нормального альбома — не есть хорошо.

Список композиций

О песнях 
 Песня «Мрак» написана по мотивам книги Юрия Никитина «Мрак» из цикла «Трое из Леса».

Участники записи 
Группа «Арда»

На момент выхода альбома

Другие участники группы

Приглашённые музыканты

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы «Арда»

Примечания

Ссылки 

Альбомы группы «Арда»
Альбомы России
Альбомы CD-Maximum